Die Dubai Tennis Championships 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Februar 2000 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz auf ausgetragen. In derselben Woche wurden in San José die Sybase Open und in Marseille die Open 13 gespielt, welche genau wie die Dubai Tennis Championships zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der Franzose Jérôme Golmard, der in diesem Jahr an Position acht gesetzt im Viertelfinale am späteren Gewinner Nicolas Kiefer scheiterte. Kiefer stand schon im Vorjahr im Finale, war dort aber Golmard unterlegen. Es war sein erster Titel der Saison und sein fünfter Karrieretitel.
Im Doppel siegte die an Position drei gesetzte tschechische Paarung bestehend aus Jiří Novák und David Rikl, die damit die Nachfolge von Wayne Black und Sandon Stolle antraten. Die Titelverteidiger traten dieses Jahr nicht an. Für beide Tschechen war es der erste Doppeltitel der Saison. Für Novák war es der zehnte Doppeltitel seiner Karriere, für Rikl bereits der 16. Die meisten Erfolge erzielten sie in dieser Paarung.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ODER

 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Dubai